Nagy Gergő (1989) válogatott jégkorongozó
 Nagy Gergő (1992) labdarúgó (Kozármisleny, Pápa)
 Nagy Gergő (1993) labdarúgó (Budapest Honvéd)
 Nagy Gergő (1996) labdarúgó (SZTK-Erima)